Municipio de Bryan puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bryan (condado de Boone, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Bryan (condado de Greene, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Bryan (condado de Izard, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Izard.
 Municipio de Bryan (condado de Jackson, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Bryan (condado de Stone, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Stone.
 Municipio de Bryan (condado de Surry, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Surry.
 Municipio de Bryan (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Griggs.
 Municipio de Bryan (condado de Charles Mix, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Charles Mix.
 Municipio de Bryan (condado de Douglas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Bryan (condado de Thurston, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Thurston.